Мурманская операция:
 Мурманская операция (1941)
 Мурманская операция (1942)